Eke (België)
Eke (Frankrijk)